Poma reineta
 Reineta arbòria, espècie d'amfibi que es troba a Europa 
 Reineta de cuixes blaves, espècie d'anur del gènere Litoria de la família Hylidae
 Reineta de Spencer, espècie de granota 
 Reineta d'ulls vermells australiana, espècie de granota que viu a l'est d'Austràlia amenaçada d'extinció 
 Reineta gegant
 Reineta japonesa, espècie de granota que es troba al Japó, Corea i el nord-est de la Xina 
 Reineta meridional, granota del gènere Hyla de la família Hylidae 
 Reineta sarda, espècie d'amfibi que habita a les illes mediterrànies de Sardenya, Arxipèlag de la Magdalena,